Хинкли има више значења:
 Хинкли (Јута), град у америчкој савезној држави Јута
 Хинкли (Илиноис), град у америчкој савезној држави Илиноис
 Хинкли (Минесота), град у америчкој савезној држави Минесота